O evento de tiro esportivo na categoria pistola 25 metros feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 ocorreu nos dias 29 e 30 de Julho de 2021 no campo de tiro de Asaka. No total, 44 atletas de 30 CONs participaram.

Medalhistas

Recordes 
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguintes:
Após esta competição, tanto o recorde olímpico quanto mundial em finais ficaram da seguinte maneira:

Calendário 
Todos os horários em Japan Standard Time (UTC+9)

Resultados

Qualificação

Final

Ligações externas 

 Federação Internacional de Tiro Esportivo

Tiro nos Jogos Olímpicos
Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020